Ein ganz normaler Tag steht für:

 Falling Down – Ein ganz normaler Tag,  US-amerikanischer Film von Joel Schumacher (1993)
 Ein ganz normaler Hochzeitstag, US-amerikanischer Film von Paul Mazursky (1991)
 Ein ganz normaler Tag (2019), deutscher Film von Ben Verbong (2019)

Siehe auch:
 Ein ganz gewöhnlicher Tag,  indischer Film von Mrinal Sen (1979)